Rheden è il nome delle seguenti località:

Germania 
 Rheden – comune del circondario di Hildesheim (Bassa Sassonia)

Paesi Bassi 
 Rheden – comune della Gheldria